Список воевод мстиславских — главных советников Мстиславского воеводства .

См. тажке 

 Каштеляны мстиславские
 Мстиславское воеводство

Воеводы мстиславские